Wahlkreis 18 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 18
 Landtagswahlkreis 18
 Reichstagswahlkreis 18